Termin -{NOS}- ima više značenja.
Azotsuboksid
 D-nopalin dehidrogenaza, enzim
 Azot oksid sintaza, enzim